Соревнования женщин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года в Мерибеле прошли 11 февраля. Начало — 11:00 по местному времени. В стартовом листе 29 горнолыжниц из 13 стран мира, 26 из них финишировали. Австрия, Италия были представлены 4 спортсменками. Швейцария выставила на старт 5 лыжниц, Коринн Зутер, как действующая чемпионка мира, получила право стартовать вне квоты.

Чемпионка мира 2021 года и олимпийская чемпионка 2022 года в этой дисциплине швейцарка Коринн Зутер по итогам соревнований заняла третье место, уступив победительнице 0,12 сек. Это пятая медаль для Коринн на чемпионатах мира. С 2019 года на трёх чемпионатах мира подряд в скоростном спуске она попадала в призовую тройку. 

Чемпионка мира 2017 и 2019 годов в этой дисциплине словенка Илка Штухец показала 6-е время.

Швейцарка Ясмин Флури впервые стала чемпионкой мира. До этого старта она ни разу не побеждала на трассе скоростного спуска на этапах Кубка мира. 26-летняя австрийка Нина Ортлиб впервые вышла на старт на чемпионатах мира или Олимпийских играх, уступила победительнице 0,04 сек и завоевала серебряную медаль.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финальный результат

Скоростной спуск